Riepe steht für:

 Riepe, Ortsteil der Gemeinde Ihlow, Landkreis Aurich
 Riepe (Bad Fallingbostel), Ortsteil der Stadt Bad Fallingbostel, Landkreis Heidekreis
 Riepe (Vahlde), Ortsteil der Gemeinde Vahlde, Landkreis Rotenburg (Wümme)

Riepe ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Riepe (1885–1942), römisch-katholischer Geistlicher, Steyler Missionar und Opfer des Nationalsozialismus
 Friedrich Riepe (1893–1968), deutscher Ingenieur und Industriemanager
 Thomas Riepe (* 1964), deutscher Tierpsychologe und Journalist
 Wilhelm Riepe (1874–1955), deutscher Ingenieur, Fabrikant und Politiker